Дарерка — имя, которое носили ирландские святые:

 Дарерка Ирландская,  V век, сестра св. Патрика, память 22 марта.
 Дарерка Киллевийская, также известная как Моненна, конец V — начало VI века, память 6 июля
 Дарерка Друимская (Darerca of Druim), мать Тигернаха, епископа Клонмакнойского (Tigernach of Clonmacnoise), память 4 апреля.
 Дарерка, дочь Каирбре (Darerca ingen Cairbre), память 15 января.

Женские имена
Страницы значений:Тёзки